Szalai Miklós
Szalai Miklós (1964) filozófus

Szalay Miklós
Szalay Miklós romániai magyar zeneszerző
Szalay Miklós (1924–1978) mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudományok kandidátusa
 Szalay Miklós (1935–2021) karnagy, a Magyar Állami Operaház karigazgatója (1983–1998)
Szalay Miklós (1946) olimpiai bajnok labdarúgó